Boito
 Arrigo Boito – Letterato e compositore italiano (1842-1918)
 Camillo Boito – Architetto e scrittore italiano (1836-1914)
 Francesco Boito – Ex calciatore italiano
 Silvestro Boito – Pittore italiano (1802-1856)
 Teatro Boito – Teatro di Greve in Chianti